Las Rozas puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Las Rozas (Almería), localidad del municipio de Cuevas del Almanzora, provincia de Almería.
 As Rozas (Alfoz), lugar de la parroquia de O Pereiro, concello de Alfoz, provincia de Lugo.
 As Rozas Vedras, lugar de la parroquia de Cazás, concello de Germade, provincia de Lugo.
 As Rozas (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Marcelle, concello de Monforte de Lemos, provincia de Lugo.
 As Rozas (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Santiago de Gaioso, concello de Otero de Rey, provincia de Lugo.
 As Rozas (Paradela), lugar de la parroquia de Francos, concello de Paradela, provincia de Lugo.
 As Rozas (Pastoriza), lugar de la parroquia de Lagoa, concello de Pastoriza, provincia de Lugo.
 Las Rozas de Madrid, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Las Rozas (Málaga), localidad del municipio de Cútar, provincia de Málaga.
 Las Rozas (Asturias), lugar de la parroquia de Box, concejo de Oviedo, Asturias.
 Las Rozas de Valdearroyo, municipio de Cantabria.
 Las Rozas (Cantabria), localidad del municipio de Las Rozas de Valdearroyo, Cantabria.

Organizaciones 
 Las Rozas Club de Fútbol, club de fútbol en Las Rozas de Madrid, España;
 Las Rozas Black Demons, club de fútbol americano en Las Rozas de Madrid, España.
 Ciudad del Fútbol de Las Rozas